20-я церемония вручения наград национальной кинематографической премии «Ника» за 2006 год состоялась 23 марта 2007 года в Центральном академическом театре Российской армии. Церемонию вели Татьяна Веденеева и Юлий Гусман.

Шести наград был удостоен фильм «Остров», режиссёра Павла Лунгина. По две награды получили картины «Эйфория» и «Андерсен. Жизнь без любви». Премия в номинации «Честь и достоинство» была вручена Эльдару Рязанову.

Список лауреатов и номинантов 
Количество наград / :
 6/7: «Остров»
 2/5: «Андерсен. Жизнь без любви»
 1/5: «Изображая жертву»
 2/4: «Эйфория»
 1/4: «Живой»
 0/4: «Свободное плавание»
 0/3: «Парк советского периода»
 1/2: «Многоточие»
 0/2: «Мне не больно» / «Питер FM»
 1/1: «Два в одном» / «Зощенко и Олеша: Двойной портрет в интерьере эпохи» / «Моя любовь»

Основные категории

Специальные награды

См. также 
 «Золотой орёл» 2007 ''(Премия национальной академии кинематографических искусств и наук России)

Примечания

Ссылки 
 Номинанты Национальной кинематографической премии «Ника» за 2006 год на оф. сайте Российской Академии кинематографических искусств
 Лауреаты национальной кинематографической премии «Ника» за 2006 год на оф. сайте
 «Ника»-2007 на сайте IMDb

Церемонии вручения кинопремии «Ника»
Кинопремии 2007 года
События 23 марта
Март 2007 года
2007 год в Москве